Das Mixed der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Kristina Mladenovic und Daniel Nestor.

 Setzliste 
Alle gesetzten Paare haben ein Freilos für die erste Runde.

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2014